Малкехи, Малкэхи, Малкэй, Мулкахи () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Малкехи, Джон (1876—1942) — американский гребец.
 Малкэхи, Рассел (род. 1953) — австралийский кинорежиссёр.
 Мулкахи, Ричард (1886—1971) — ирландский революционер, государственный, политический и военный деятель.
 Малкэй, Эдмунд Ноэл (1930—1968) — ирландский шахматист, национальный мастер.